«Настоящая Джейн Остин» () — документальный британский фильм 2002 года об английской романистке Джейн Остин, поставленный на основе её писем и воспоминаний.

Сюжет 
Фильм раскрывает личность британской писательницы Джейн Остин.

О жизни Джейн Остин известно мало. Её сестра Кассандра сожгла большую часть писем Джейн, объясняя это тем, что они очень личные. Читая её романы, можно подумать, что она провела свою жизнь в неге и роскоши, наслаждаясь семейным счастьем с идеальным мужем. Но так ли это было на самом деле? Это история о жизни и становлении Джейн Остин...

Актёрский состав

Ссылки 
 

Документальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы-биографии Великобритании
Джейн Остин